Var har flere betydninger:
 Var (departement) – et fransk departement
 Var (flod) – en flod i Frankrig
 VAR - en forkortelse for "Video Assistant Referee", på dansk Videodommer ; et dommer videohjælpesystem i fodbold
 VAR - Value-Added Reseller
 Vår (nordisk mytologi) – også kaldet Var; en asynje i nordisk mytologi